Самум (ветер) — горячий сухой ветер в Северной Африке
 «Самум (корабль)» — малый ракетный корабль на воздушной подушке Черноморского флота, проекта 1239
 «Самум» (Сверхмобильная артиллерийская многоцелевая установка модернизированная) — мобильная артиллерийская установка